Ghosts ("fantasmi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ghosts – corto del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Ghosts – corto del 1912 diretto da Hay Plumb
 Spettri (Ghosts)  – film del 1915 diretto da George Nichols e John Emerson 
 Ghosts – film del 1987 diretto da Elijah Moshinsky
 Michael Jackson's Ghosts – film del 1997 diretto da Stan Winston
 Ghosts – film del 2006 diretto da Nick Broomfield

Letteratura 
 Fantasmi per l'87º Distretto (Ghosts) – romanzo di Ed McBain del 1980
 Fantasmi (Ghosts) – romanzo della Trilogia di New York di Paul Auster del 1985
 Isola con fantasmi (Ghosts) – romanzo di John Banville del 1993
 Ghosts – antologia di racconti di Joe Hill del 2005

Musica 
 Ghosts – gruppo musicale indie pop britannico
 Ghosts – album del jazzista Albert Ayler del 1964
 Ghosts – album degli Strawbs del 1974
 Ghosts – singolo dei Japan del 1982, dall'album Tin Drum
 Ghosts – album dei Niù Abdominaux Dangereux del 1989.
 HIStory/Ghosts – singolo di Michael Jackson del 1997
 Ghosts – album dei Rage del 1999
 Ghosts – traccia dell'album Intensive Care di Robbie Williams del 2005
 Ghosts – album di Siobhán Donaghy del 2007
 Ghosts – singolo dei Ladytron del 2008, dall'album Velocifero
 Ghosts I-IV – album dei Nine Inch Nails del 2008
 Ghosts – album dei Big Wreck del 2014
 Ghosts – singolo di Mike Shinoda del 2018
 Ghosts (How Can I Move On) – singolo dei Muse del 2022

Pagine correlate 
Ghost